Вади́льо-де-ла-Сье́рра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 42 км². Население — 89 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web no oficial. Web de la A.C. Humilladero-El Caño

Муниципалитеты Авилы